Чемпионат Узбекистана по футболу 2000 — 9-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился в 2 круга (по одному матчу дома и на выезде) с 18 марта по 22 ноября 2000 года.

Турнирная таблица 

 ФК "Самарканд" сменил название на "Самарканд-Динамо"

Переходные игры 
Игры плей-офф за место в высшей лиге между 17-й командой высшей лиги и 2-й командой первой лиги. 
"Согдиана" (Джизак) - "Машъал" (Мубарек) - 2:0, 0:1

Результаты матчей

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 1999/2000
 Первая лига Узбекистана по футболу 2000
 Вторая лига Узбекистана по футболу 2000

Ссылки 
 

2000
Спорт в Узбекистане в 2000 году